Дантист — інша назва лікара стоматолога.

 «Дантист» — американська кінокомедія 1932 року.
 «Дантист» — американський фільм жахів 1996 року.
 «Дантист 2» — американський фільм жахів 1998 року.